La ciudad de Cuart de Poblet tiene dos estaciones de ferrocarril que llevan el nombre de la ciudad:

  Estación de Quart de Poblet (Renfe), estación pasante de la primitiva red de Cercanías Valencia y terminal de la  de Cercanías Valencia desde 2005, fuera de servicio desde el 17 de abril de 2007.
  Estación de Quart de Poblet (Metrovalencia), estación de la línea  ,  y   de la red de Metrovalencia, resultado de la adaptación de la estación de ancho ibérico, estando en servicio desde el 18 de abril de 2007.

Anexos:Ferrocarriles metropolitanos